Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby Union Mężczyzn 2018 – dziewiętnaste mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby union o zasięgu kontynentalnym organizowane przez Rugby Europe mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat osiemnastu. Zostały rozegrane w formie trzech turniejów w trzech hierarchicznie ułożonych dywizjach w okresie od 24 marca do 28 kwietnia 2018 roku. W walce o tytuł mistrzowski wzięło udział osiem zespołów, pozostałe drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, wystąpiły zaś w niższych dywizjach.

Informacje ogólne 
Dwadzieścia dwie uczestniczące reprezentacje zostało podzielone na trzy hierarchicznie ułożone dywizje i rozstawione w nich według wyników osiągniętych w poprzednich mistrzostwach. W ciągu sześciu meczowych dni pomiędzy 24 a 31 marca w sześciu miejscowościach Wielkopolski trzyetapowym systemem pucharowym rozegrano turnieje w dwóch najwyższych dywizjach – Championship i Trophy – zaś turniej Conference 1 odbył się w dniach 22–28 kwietnia w Zagrzebiu. Każdy zespół mógł się składać z maksymalnie dwudziestu sześciu zawodników urodzonych w latach 2000–2001. Pomiędzy dywizjami istnieje system awansów i spadków. Sędziowie zawodów.

Tytuł mistrzów Europy zdobyła po raz pierwszy Gruzja – w czwartej finałowej próbie pokonując Francuzów – w niższych dywizjach triumfowały odpowiednio Niemcy i Chorwacja.

Wszystkie mecze były transmitowane w Internecie.

Championship

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Trophy

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Conference 1

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Europe 

Mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn
2018 w rugby union
2018 w polskim sporcie
Rugby union w Polsce
Plewiska
Sport w Szamotułach
Sport w Grodzisku Wielkopolskim
Sport w Jarocinie
Żerków
Zawody sportowe w Poznaniu
2018 w Chorwacji
Rugby union w Chorwacji
Zawody sportowe w Zagrzebiu
2018 w Poznaniu